Роман Химено-э-Ибаньес (; , Санто-Доминго-де-ла-Кальсада — , ) — испанский органист. Отец Ильдефонсо Химено.

Воспитывался в хоре мальчиков при кафедральном соборе Бургоса, затем в 1819—1824 гг. капельмейстер кафедрального собора в Паленсии. С 1829 г. капельмейстер королевской церкви Сан-Исидро в Мадриде. Автор пользовавшегося в Испании авторитетом учебника игры на органе, а также курса сольфеджио для Мадридской консерватории, где Химено многие годы преподавал.

Литература 
 M. Davalillo. Músicos célebres: 99 biografías cortas — Juventud, 1986. — P. 117—118. 

Органисты Испании
Академические музыканты Испании